Antignac kan avse:

Frankrike
 Antignac, Cantal – Cantal
 Antignac, Haute-Garonne – Haute-Garonne
 Saint-Georges-Antignac – Charente-Maritime